Claës Wersäll ist der Name folgender Personen:
* Claës Wersäll (Politiker) (1848–1919), schwedischer Politiker
 Claës-Axel Wersäll (1888–1951), schwedischer Turner